Педро Хавьер Акоста Санчес (; ) — венесуэльский футболист, защитник, выступал за сборную Венесуэлы.

Клубная карьера 
Педро Акоста играл за клубы «Депортиво Галисия», «Маритиму де Венесуэла» и «Каракас»

Сборная 
Педро Акоста сыграл 34 матча за сборную Венесуэлы с 1979 по 1989 год,, включая его участие на Кубке Америки 1979 года, 1983 года, 1987 года и 1989 года.

Также играл за сборную Венесуэлы на летних Олимпийских играх 1980 года в Москве, где команда потерпела поражение, играя против сборной СССР.

Примечания 

Футболисты Венесуэлы
Игроки сборной Венесуэлы по футболу
Игроки ФК «Депортиво Галисия»
Игроки ФК «Португеса»
Игроки ФК «Каракас»
Игроки ФК «Маритимо» Каракас